Крымчак (село) — прежнее название села Орловка.
 Крымчак (Красногвардейский район) — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Крымчаки — тюркоязычная этнолингвистическая группа, традиционно исповедующая раввинистический иудаизм.

См. также 
 Ени-Крымчак — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма.